El Rally de Córcega de 2017, oficialmente 60º Tour de Corse – Rallye de France, fue la cuarta ronda de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 7 al 9 de abril y contó con un itinerario de diez tramos sobre asfalto con un total de 316,76 km cronometrados. Fue también la cuarta ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 3.

Thierry Neuville se quedó con su primera victoria de la temporada, segundo llegó Sébastien Ogier quien amplió su ventaja en el campeonato y tercero fue Dani Sordo.

Lista de inscriptos

Resultados

Itinerario

Power stage

El power stage al igual que en las anteriores carreras fue la última etapa del rally y tuvo un recorrido total de 10.42 km.

Clasificación final

Referencias

Enlaces externos 
 Rally de Córcega - Sitio web oficial

Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally
Deporte en Francia en 2017
Rally de Córcega